Regno Unito
 The Olde Bell – locanda di Hurley, nel Berkshire, in Inghilterra
 The Olde Bell – locanda di Rye, nell'East Sussex, in Inghilterra